El término sistema de juego puede referirse a:

 Sistema de juego: en todo juego que tenga un cierto grado de complejidad, el conjunto de reglas del juego si éstas actúan bajo un principio unificador;
 Sistema de juego (juegos de rol): el sistema de reglas de un juego de rol;
 Sistema de juego genérico: un sistema de juego concebido para poder ser aplicado a diferentes escenarios o universos de juego de rol.